Ein Zeitsignal dient
 zur Übermittlung der aktuellen Uhrzeit, siehe Zeitzeichensender.
 im Rahmen der Fourier-Analysis zur Beschreibung einer Funktion der Zeit.

Siehe auch: Zeitzeichen